Opseth ist der Familienname folgender Personen:

 Kjell Opseth (1936–2017), norwegischer Politiker, Minister für Verkehr und Kommunikation 1990–1996
 Kristian Fardal Opseth (* 1990), norwegischer Fußballspieler
 Lasse Opseth (* 1956), norwegischer Fußballnationalspieler
 Silje Opseth (* 1999), norwegische Skispringerin